Чжао Цзунъюань (; ; род. 26 июня 1986, Пекин) — австралийский шахматист, гроссмейстер (2008).

В составе сборной Австралии участник 5-и Олимпиад (2000, 2004—2010).

Победитель открытых чемпионатов Австралии 2007 и 2011 гг. Победитель турнира из серии «Гран-При Австралии» 2010 г.

Победитель чемпионатов Океании 2007 и 2011 гг.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Австралии